Bilosirka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bilosirka (Kremenez), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Bilosirka (Lityn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn
 Bilosirka (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw